

Cinema
Hot Money – cortometraggio del 1935
Hot Money – film del 1936 diretto da William C. McGann
Hot Money – film del 1983

Televisione
Hot Money – film per la televisione britannico del 2001

Altro
Hot money – servizio di finanziamento a breve termine che la banca offre alle imprese